Алексей Хитрово:
 Кондрашов, Алексей Владимирович (более известен как Александр Снегирёв; род. 1980) — российский писатель.
 Кондрашов, Алексей Симонович (род. 1957) — российский учёный-эволюционист, профессор Мичиганского университета.